Yengo steht für:

 Omer Yengo (* 1954), kongolesischer Fußballschiedsrichter
 Yengo-Nationalpark, Nationalpark in New South Wales, Australien